Desjarlais oder DesJarlais ist der Familienname folgender Personen:

 Bev Desjarlais (* 1955), kanadische Politikerin
 Robert Desjarlais (1907–1987), kanadischer Fechter
 Scott DesJarlais (* 1964), US-amerikanischer Politiker